Harta může být:
 Harta – zákruta na řece Smědé u Frýdlantu v Libereckém kraji na severu České republiky
 Harta – místní název Podhůří, části obce Vrchlabí
 Harta (Maďarsko) – velká obec v Maďarsku
 vodní nádrž Slezská Harta – přehradní nádrž na řece Moravici
 Slezská Harta (Leskovec nad Moravicí) – část obce Leskovec nad Moravicí
 Harta – dřívější název Lesné, místní části Děčína

Externí odkazy